Ма́ксима, Maxima:
 Максима — правило поведения или основной принцип, которым человек руководствуется в своих поступках.
 «Максима» — российское рекламное агентство.
 «Максима» — российский издательский центр.
 Maxima — свободная математическая программа.
 Maxima Group — крупнейшая торговая компания Балтии.
 MAXIMA — сеть супермаркетов, действующих в странах Балтии, Польше и Болгарии.

Имя 
 Максима (род. 1971) — королева-консорт Нидерландов.

См. также 
 Максим
 Максимус